Лейсслер — немецкая фамилия ().

Известные носители 
 Арнольд Лейсслер (1911—2021) — архитектор, немецкий и польский долгожитель, который на момент своей смерти был самым старым из живущих в Германии мужчиной.
 Арнольд Лейсслер (младший) (1939—2014) — немецкий живописец и график, сын Арнольда Лейсснера (старшего)